Garland har flere betydninger:
 Garland, Texas, by i USA

Personer
 Alex Garland, britisk forfatter
 Billy Garland, far til artisten Tupac Shakur
 Charles Garland (1898-1971), amerikanske tennisspillere
 Hamlin Garland (1860-1940), amerikansk forfatter.
 Hank Garland (1930-2004), amerikansk guitarist.
 Judy Garland (1922-1969), amerikansk sanger og skuespiller